Takamatsu (jap. ) bezeichnet:
 ein Lehen in der Provinz Sanuki: Takamatsu (Sanuki)
 ein Lehen in der Provinz Mino: Takamatsu (Mino)
 eine Stadt in der Präfektur Ishikawa: Takamatsu (Ishikawa) (heute: Kahoku)
 eine Stadt in der Präfektur Okayama: Takamatsu (Okayama) (heute: Okayama)
 Takamatsu, eine japanische Großstadt und Verwaltungssitz der japanischen Präfektur Kagawa
 Takamatsu Construction Group, eine japanische Bauunternehmensgruppe

Takamatsu ist der Familienname folgender Personen:
 Takamatsu (Prinz) (1905–1987), japanischer Prinz
 Daiki Takamatsu (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Jirō Takamatsu (1936–1998), japanischer Prozesskünstler
 Takamatsu Kikuko (1911–2004), japanische Prinzessin
 Masahiro Takamatsu (* 1982), japanischer Judoka
 Satoshi Takamatsu, japanischer Unternehmer
 Shin Takamatsu (* 1948), japanischer Architekt und Hochschullehrer
 Tomomi Musembi Takamatsu (* 2000), japanische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Takamatsu Toshitsugu (1889–1972), japanischer Kampfkünstler und Lehrer des Bujinkan-Gründers Masaaki Hatsumi